Конысбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Конысбай — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Конысбай — село в Исатайском районе Атырауской области.
 Конысбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Конысбай — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 
 Конысбай — развалины старого укрепления. Расположен в Жамбылской области, на 4 км ниже места впадения р. Карабакыр в Талас.